Mehdi Mirza Mehdi Tehrani (Teheran, 13 de març de 1970) és un periodista, historiador, crític de cinema i antic 'marine' iranià a la guerra Iran-Iraq.

Actualment és professor d'estudis de cinema a la Universitat de Teheran. Va ser membre del Ministeri de Cultura i Arts de l'Iran del 24 de desembre de 2011 al 21 de novembre de 2011.

Mehdi Mirza Mehdi Tehrani fou el comandant del 1r Batalló Naval de l'Exèrcit i un dels 17 veterans de l'operació Karbala 4 d'aquest batalló de 500 soldats a la guerra Iran-Iraq.

Formació 
Mirza Mehdi Tehrani va estudiar traducció i historiografia amb Reza Seyed Hosseini. Va tenir altres professors destacats d'estètica i història del cinema, entre els quals destaquen Arthur Asa Berger, Akbar Alemi, Arthur Knight i Christine Ross.

Aconseguí un PhD en Cinema i Estudis de Mitjans de comunicació Visuals, amb una tesi amb el títol "The Impact of Local Journalism on British Cinema in the Last Two Years of World War II Supervisor: Christine Ross, Arthur Asa Berger", des de la Facultat Universitària d'Arts de la Universitat McGill.

Referències 

Persones de Teheran
Periodistes iranians
Alumnes de la Universitat McGill
Alumnes de la Universitat de Teheran
Crítics de cinema asiàtics